Objectif Lune est le titre de plusieurs œuvres :

 Objectif Lune, album des Aventures de Tintin ;
  Objectif Lune () réalisé par Robert Altman et sorti en 1967 ;
  Objectif Lune  long métrage d'animation espagnol réalisé par Enrique Gato sorti en 2015.